Osoby o tym nazwisku:
 Alex Quiñónez – ekwadorski lekkoatleta
 Alfonso Quiñónez Molina – salwadorski plantator i polityk, prezydent Salwadoru
 Pedro Quiñónez – ekwadorski piłkarz

Zobacz też:
 Adrian Quinonez – amerykański aktor teatralny, telewizyjny i filmowy